ЭФ или Эф — двубуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений.

 Эф — Эфесянам или Ефесянам — библейскя книга Послание к Ефесянам
 ЭФ — экономика и финансы, например: кафедра ЭФ
 ЭФ или ЭкФ — экономический факультет, например ЭФ ВлГУ
 ЭФ — электрофизика
 ЭФ — электрофильтр
 ЭФ — электрофорез (в том числе группа Электрофорез)
 ЭФ — энергетический факультет

См. также 
 Эфы или Эфа
 эфы (от названия строчной латинской буквы F, на которую они похожи) — резонаторные отверстия на верхней деке скрипки
 Ф
 Ef: A Fairy Tale of the Two — серия компьютерных игр